„Звезди в косите, сълзи в очите“ е български игрален филм (драма) от 1977 година на режисьора Иван Ничев, по сценарий на Анжел Вагенщайн. Оператор е Цветан Чобански. Музиката във филма е композирана от Кирил Цибулка.

Състав

Актьорски състав

Технически екип

Външни препратки 
 
 
 

Български филми
Български филми от 1977 година
Филми от 1977 година
Филми на Иван Ничев